Prélude à la chute est le onzième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitres

À moitié satisfait 
Surpris de voir autant de monde chez lui, Seijûrô demande à Kenshin d'aller chercher de l'eau, et profite de son absence pour demander à Kaoru, Yahiko et Misao de lui raconter ce que Kenshin a fait durant ces dix dernières années.

À son retour, le maître annonce au disciple qu'il va lui apprendre les arcanes de l'école Hitenmitsurugi. Tous deux partent s'entraîner, et Seijûrô fait la morale à Kenshin, lui disant qu'il ne peut pas sacrifier sa vie sinon il fera pleurer Kaoru.

Yahiko, soudain, se souvient qu'il doit prévenir Kenshin que Aoshi est aussi à Kyōto pour le tuer.

Aoshi et Okina 
Misao réagit promptement à ceci, et demande à Yahiko des explications. Kaoru alors entreprend de lui raconter la fin d'Obiwabanshû.

Aoshi pendant ce temps rencontre Nenji, qui est déçu de voir ce qu'il est devenu, ajoutant qu'il est de sa responsabilité à lui de battre Aoshi car il l'a jadis recommandé pour être chef d'Obiwabanshû.

Aoshi, repartant, croise des membres des « dix sabres », dont Sōjirō, et accepte de les suivre pour rencontrer Shishio qui dispose d'un grand réseau d'informateurs et peut l'aider à retrouver Kenshin.

La réunion des diables 
Shishio persuade Aoshi de collaborer avec eux pour l'instant, malgré l'opposition de certains des « dix sabres ». Sōjirō suggère que Nenji pourrait avoir des informations sur l'emplacement de Battosai, mettant Aoshi au défi de s'occuper de son ami. Aoshi, qui ne rêve que d'être le plus fort, annonce qu'il en est capable.

Prélude à la chute 
Pendant ce temps, Seijûrô entraîne Kenshin, et constate que même si ses réflexes sont amoindris ses yeux gardent leur éclat d'antan.

Hôji envoie « la division des chouettes » s'occuper du restaurant Obiwabanshû d'Okita, mais elle est neutralisée sans difficulté par les habitants, qui renvoient l'un des soldats blessé, avec un message pour Aoshi lui donnant rendez-vous à l'endroit habituel.

Aoshi contre Okina 
Misao, choquée par le récit de Kaoru, retourne au restaurant au matin pour demander à Okita si c'est vrai, et réalise avec horreur qu'il n'est pas présent. Constatant qu'il a pris sa tenue de combat, elle demande à ses amis où il est.

Sur une colline dominant Kyōto, Aoshi et Okita se font face, et le combat s'engage.

La fin du combat 
Shishio enseigne à Hôji sa vision du monde, et lui explique que sa température interne est très élevée car ses glandes sudoripares ont été détruites il y a dix ans. Joignant le geste à la parole, il touche le front de Hôji avec sa main brûlante. Hôji comprend alors que Shishio est bien celui en qui il doit croire pour l'avenir.

Okita tente de vaincre Aoshi, mais n'est pas à la hauteur malgré sa force.

Misao arrive juste à temps sur le haut de la colline pour voir Okita s'effondrer en sang, et Aoshi repartir.

La décision de Misao 
Aoshi retourne alors à Aoiya, où il croise Yahiko et Kaoru. Bien que menaçant, il finit par renoncer à user de la force et part en disant qu'il sera chez Shishio.

Okita, gravement blessé, est ramené par Misao, qui trouve la lettre qu'il lui a laissée, demandant d'oublier Aoshi et Obiwabanshû et vivre heureuse. Mais Misao ne peut accepter cela, et décide de devenir le nouveau chef d'Obiwabanshû et aider Kenshin à contrer Shishio et ses projets démoniaques.

Hajimé arrive au commissariat de Kyōto, où est enfermé Chô. Dans une des cellules se trouve Sanosuké, qui a considéré que la façon la plus rapide de trouver Kenshin était de se faire arrêter.

Coq et balai 
Libéré par Hajimé, Sanosuké, de mauvaise humeur, provoque Chô en duel, et débarrasse son adversaire de ses menottes. Chô alors décide de répondre aux questions de Hajimé, ne trouvant pas le combat drôle.

L'homme nommé Usui 
Dans le repaire de Shishio, Usui fait une entrée remarquée, en tuant plusieurs hommes de la bande et en attaquant Shishio qui pare. Devant les reproches de ses amis, Usui rétorque que, bien que membre des « dix sabres », il a un accord avec Shishio pour pouvoir tenter de le tuer à tout moment.

Chô dévoile le plan de Shishio, similaire à l'affaire Ikeda-ya. En juin 1864, des patriotes imaginent d'incendier Kyōto après avoir transféré l'empereur à Chōshū, mais sont arrêtés par le Shinsen Gumi.

Shishio envisage de même d'incendier Kyōto et de tuer plusieurs personnages haut placés du gouvernement Meiji, et profitant de la panique prendre le contrôle du pays.

Sanosuké, révolté par l'implication de civils innocents qui encore une fois vont payer un prix élevé à des luttes de pouvoir, décide de protéger Kyōto coûte que coûte, et reçoit le soutien de Hajimé, en mémoire du Shinsen Gumi.

Maître et disciple | Incendie à Kyôto

Volume de Kenshin le vagabond